Macalaco steht für:

 Macalaco, ein osttimoresischer Ort und Suco
 Macalaco (See), ein See in Mosambik